Валашек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валашек, Антоний (1923—1995) — польский политик времён ПНР, региональный секретарь ПОРП.
 Валашек, Рудольф Францевич (1880—1942) — российский музыкальный педагог.
 Валашек, Евгений Рудольфович (1908—2002) — его сын, советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.
 Валашек, Женя (1916—2007) — швейцарский футболист, нападающий.